Такмичење у бацању кугле у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 8. и 7. јула на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Амсергаму 2014, бранио је Давид Шторл из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 30 бацача кугле из 23 земље..

  Неутрални атлетичари (2)
  Белорусија (1)
  Босна и Херцеговина (3)
  Бугарска (1)
  Грузија (1)
  Грчка (1)
  Италија (1)
  Луксембург (1)
  Немачка (1)
  Норвешка (1)
  Пољска (3)
  Португалија (2)
  Румунија (1)
  Словенија (1)
  Србија (1)
  Турска (1)
  Украјина (1)
  Финска (1)
  Француска (1)
  Хрватска (2) 
  Црна Гора (1)
  Чешка (1)
  Шпанија (1)

Рекорди 

{| class="wikitable" width=90%
|-
! colspan="5"|Рекорди пре почетка Европског првенства 2018.
|-
| Светски рекорд
| Ренди Барнс 
| 23,12
| Вествуд, САД
| 20. мај 1990.
|-
| Европски рекорд
| Улф Тимерман 
| 23,06
| Ханија, Грчка
| 22. мај 1988.
|-
| Рекорди европских првенстава
| Вернер Гинтер 
| 22,22
| Штутгарт, Западна Немачка
| 28. август 1986.
|-
|Најбољи светски реззултат сезоне'| Томас Волш 
| 22,67
| Окланд, Нови Зеланд
| 25. март 2018.
|-
| Најбољи европски реззултат сезоне
| Михал Харатик 
| 22,08 НР
| Острава, Чешка
| 13. јун 2018.
|-
! colspan="5"|Рекорди после завршеног Европског првенства 2016.
|-
|}

 Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбољих европских бацача кугле 2018. године до почетка такмичења (6. августа 2018), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)Светска топ листа бацача кугле за 2018.Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+0)

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 30 такмичара подељено је у две групе по 15. Квалификациона норма за финале износила је 20,40 м (КВ), коју су пребацила 4 такмичара, а осталих 8 се у финале пласирало према постигнутом резултату (кв).

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици на отвореном